Бадді О'Коннор (,  21 червня 1916, Монреаль —  24 серпня 1977) — канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.

Член Зали слави хокею з 1988 року. Володар Кубка Стенлі. Провів понад 500 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1934 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 11 років, захищав кольори команд «Монреаль Канадієнс» та «Нью-Йорк Рейнджерс».

Загалом провів 562 матчі в НХЛ, включаючи 53 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Монреаль Канадієнс» — 1944, 1946.
 Друга команда всіх зірок НХЛ — 1948.
 Пам'ятний трофей Гарта — 1948.
 Приз Леді Бінг — 1948.
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1949.

Статистика

Посилання 
 
 

Уродженці Монреаля
Канадські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти АХЛ‎
Члени зали слави хокею
Учасники матчів всіх зірок НХЛ